

Musica 
 CLC – gruppo musicale sudcoreano

Sigle
Congregatio Legionariorum Christi – Legionari di Cristo
Carta di Libera Circolazione – Titolo di viaggio riservato ai dipendenti FS, sia in servizio che pensione, al coniuge e ai figli sotto i 26 anni, per viaggiare gratuitamente e illimitatamente su treni locali.

Codici 
 CLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clear Lake City Metroport (Stati Uniti)
 clc – codice ISO 639-3 della lingua chilcotin

Mineralogia 
 Clc – abbreviazione di clinocloro

Altro 
 Mercedes-Benz Classe CLC

Note